

Politica 
 Claudio Pioli (1946-2017) – politico italiano

Sport 
 Stefano Pioli (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano